MTV Music Awards 1994 steht für:

 MTV Europe Music Awards 1994
 MTV Video Music Awards 1994

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 1994